

Білий Бір — місто в Щецинецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Білий Бур — гміна в Щецинецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Білий Бір — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Білий Бір — село в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Інше 
 Білий Бір — село, , , Слуцький район, Гацуківська сільська рада;
 Білий Бір — присілок, , Ленінградська область, Бокситогорський район.